Il doppio del torneo di tennis BH Telecom Indoors 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomáš Berdych e Jaroslav Levinský che hanno battuto in finale Simon Aspelin e Johan Landsberg 1-6, 7-66, 6-4.

Teste di serie 

 Simon Aspelin /  Johan Landsberg (finale)
 Ivo Karlović /  Lovro Zovko (quarti di finale)

 Michal Mertiňák /  Igor Zelenay (quarti di finale)
 Joachim Johansson /  Bjorn Rehnquist (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BH Telecom Indoors 2003